Etolo, puede referirse a:

 Etolo, hijo de Endimión, rey de Élide.
 Etolo (hijo de Óxilo), hijo de Óxilo y Pireia y descendiente del primer Etolo.
 Etolo (padre de Palamón), padre de Palamón, quien era uno de los Argonautas. También se decía que era el hijo de Hefesto o de Lerno el oleno.